Улица О́льги Бергго́льц — улица в Невском районе Санкт-Петербурга, ограничена проспектом Обуховской Обороны и землеотводом московской ветки Октябрьской железной дороги. Длина около 2 км.

История 
Названа в честь поэтессы Ольги Фёдоровны Берггольц 16 октября 1978 года (были объединены бывшие Мартыновская и Мирная улицы, и новой улице было присвоено её нынешнее название).

Пересечения 

Пересекает следующие улицы:
 улица Бабушкина
 улица Пинегина
 улица Седова
 улица Невзоровой

Литература

Ссылки